

Geografia
 Gillett – città della Contea di Arkansas, Arkansas, USA
 Gillett – città della Contea di Oconto, Wisconsin, USA
 Gillett – piattaforma glaciale antartica

Persone
 Aden Gillett (1958) – attore britannico
 Burt Gillett (1891-1971) – regista, animatore e sceneggiatore statunitense
 Charlie Gillett (1942-2010) – musicologo, conduttore radiofonico e produttore discografico britannico
 George N. Gillett Jr. (1938) – imprenditore statunitense
 James Gillett (1860-1937) – politico statunitense
 Simon Gillett (1985) – calciatore inglese
 Tyler Gillett (1982) – regista e scenografo statunitense

Altro
 74509 Gillett – asteroide